Configureren: de schikking van technische componenten 
 een bepaalde verzameling punten in de Euclidische meetkunde
 Configuratie (wiskunde): meetkundig begrip 
 Configuratie (scheikunde)
 Configuratieruimte: begrip uit de natuurkunde
 Configuratiebestand: een bestand om de initiële waarden in te stellen

Zie ook 
 Elektronenconfiguratie, de manier waarop de elektronen verdeeld zijn in banen rondom de kern van een atoom of ion